Erik Dahlin (1989) – calciatore svedese
Johan Dahlin (1986) – calciatore svedese
Marcus Dahlin (1982) – ex calciatore svedese
Martin Dahlin (1968) – ex calciatore e procuratore sportivo svedese